Tambourin steht für:
 Tamburin, eine einfellige Handtrommel mit Schellen
 Tambourin de Provence, eine zweifellige Zylindertrommel
 Tambourin (Tanz), ein provencalischer Tanz
 Tambourin de Béarn, ein historisches Saiteninstrument

Siehe auch:
 Le Tambourin